

Cinema e televisione 
 L'Odissea (The Odyssey) – miniserie televisiva statunitense
 The Odyssey – serie televisiva canadese
 Odissea (The Odyssey) – episodio della prima stagione della serie televisiva Arrow

Musica 
 The Odyssey – album di David Bedford del 1976
 The Odyssey – album dei Symphony X del 2002

Pagine correlate 
 Odyssey